Mariekerke (België), een deelgemeente van Bornem
Mariekerke (gemeente), een voormalige gemeente in Zeeland
Mariekerke (Veere), een buurtschap in de gemeente Veere